Сокращение ЭМК может означать:
 Электромагнитные колебания — периодические изменения напряжённости и индукции электромагнитного поля.
 Электромагнитный калориметр — разновидность ионизационных калориметров (приборов для измерения энергии ядерных и субъядерных частиц) для измерения энергии частиц, которые взаимодействуют с веществом главным образом посредством электромагнитного взаимодействия.
 Электромагнитный клапан — клапан, управляемый электромагнитом (соленоидом).
  (, , ) — метаматериал; аналог фотонного кристалла, работающий не в оптическом, а в СВЧ-диапазоне электромагнитного спектра.
 Электронная медицинская карта — медицинская карта пациента медицинского учреждения в электронной форме.
 Электронные массовые коммуникации — массовые коммуникации, в которых передача информации производится посредством электронных устройств и приборов.

См. также 
  (слово, не сокращение)